Galeus är ett släkte av hajar som beskrevs av Rafinesque 1810. Enligt Catalogue of Life ingår Galeus i familjen rödhajar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen hågälar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rödhajar
Galeus